Ami-ami, pièce de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy (1950) ;
 Ami-ami, livre de Rascal et Stéphane Girel  (2002) ;
 Ami-ami, film français de Victor Saint Macary (2018).